Brunetto puede estar referido a:

Personas 
 Brunetto Latini (circa 1220 - 1294 o 1295), notario, filósofo, y canciller de la república florentina.
 Carlos Alberto Brunetto (1948-), divulgador cultural y profesor de astronomía uruguayo.
 Luis Brunetto (1901-1968), atleta argentino especialista en salto triple, que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París de 1924.
Omar Brunetto Robaina (1937 - ), jugador de fútbol uruguayo ( Cerro, Racing, Central Español, Huracán Buceo) y director técnico (Progreso, River Plate, Liverpool, Danubio, Racing, Selección de Maldonado)